Pilot Point kan syfta på följande platser:

USA 

 Pilot Point, Texas, ort, Denton County, 
 Pilot Point, Alaska, ort, Lake and Peninsula Borough, 

Robotskapade USAförgreningar